Юнионвилл () — название нескольких населённых пунктов в США:
 Юнионвилл (Айова)
 Юнионвилл (Джорджия)
 Юнионвилл (Иллинойс)
 Юнионвилл (Индиана)
 Юнионвилл (Коннектикут)
 Юнионвилл (Миссури)
 Юнионвилл (Мичиган)
 Юнионвилл (Мэриленд)
 Юнионвилл (Невада)
 Юнионвилл (Нью-Джерси)
 Юнионвилл (Нью-Йорк)
 Юнионвилл (Огайо)
 Юнионвилл (Пенсильвания)
 Юнионвилл (Северная Каролина)
 Юнионвилл (Теннесси)

См. также